De Serie B 2008/09 was het 77ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen 22 teams aan deel, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C en drie gedegradeerde uit de Serie A.

In de 462 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 1103 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,39 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Francesco Tavano van Livorno met 24 treffers.

De titel ging naar AS Bari, dat onder leiding stond van de nieuwe trainer Antonio Conte. De ploeg eindigde met vier punten voorsprong op Parma FC als eerste en keerde zodoende na een afwezigheid van acht jaar terug op het hoogste niveau.

Teams

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = US Grosseto 
| RD1-team02 = AS Livorno
| RD1-score01firstleg = 2
| RD1-score02firstleg = 0
| RD1-score01secondleg = 1
| RD1-score02secondleg = 4

| RD1-team03 = Empoli
| RD1-team04 = Brescia 
| RD1-score03firstleg = 1
| RD1-score04firstleg = 1
| RD1-score03secondleg = 0
| RD1-score04secondleg = 3

| RD2-team01 = 'AS Livorno 
| RD2-team02 = Brescia
| RD2-score01firstleg = 2
| RD2-score02firstleg = 2
| RD2-score01secondleg = 3
| RD2-score02secondleg = 0
}}
AS Livorno promoveert en komt in het seizoen 2009/10 opnieuw uit in de Serie A.

Degradatie

AC Ancona handhaaft zich in de Serie B, Rimini degradeert naar de Serie C1.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.Meeste speelminuten

ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

AS Bari

Bijgaand een overzicht van de spelers van AS Bari, die in het seizoen 2008/09 onder leiding van trainer-coach Antonio Conte kampioen werden in de Serie B en zodoende rechtstreekse promotie afdwongen naar de Serie A 2009/10.

Zie ook
Serie A 2008/09
Coppa Italia 2008/09

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2008/09